Arkansas City kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Arkansas City (Arkansas)
Arkansas City (Kansas)